Viatcheslav Igorevitch Osnovine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, il est sélectionné au premier tour, en sixième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2011 par le Traktor afin que le club conserve ses droits sur le joueur.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
 2012 : capitaine de la Conférence Est lors de la Coupe de l'Avenir (titulaire).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Belye Medvedi || MHL || 45|| 7|| 18|| 25|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Belye Medvedi || MHL || 60|| 25|| 36|| 61|| 58|| 5|| 1|| 6|| 7|| 2
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 31|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Belye Medvedi || MHL || 18|| 5|| 10|| 15|| 12|| 15|| 6|| 5|| 11|| 10
|-
|rowspan=2|2014-2015|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 53|| 10|| 4|| 14|| 16|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Belye Medvedi || MHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 10|| 8|| 2|| 10|| 39
|-
|rowspan=2| 2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 60|| 12|| 6|| 18|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Tchelmet Tcheliabinsk|| VHL|| 2|| 0|| 2|| 2|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL || 44|| 7|| 8|| 15|| 28|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || Zvezda Tchekhov || VHL || 8|| 8|| 2|| 10|| 2|| 5|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2017-2018 || Sibir Novossibirsk || KHL || 53|| 11|| 12|| 23|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 32|| 2|| 3|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 26|| 3|| 2|| 5|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL || 28|| 5|| 3|| 8|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 21|| 5|| 4|| 9|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 56 || 14 || 9 || 23 || 41 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 
|-
| 2021-2022 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 44|| 5|| 9|| 14|| 14|| 8|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2022-2023 || Sibir Novossibirsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2012 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 2|| 3|| 29|| -1|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 2|| 4|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze

Références

Naissance en mars 1994
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Ak Bars Kazan